Fryderyk est un terme pouvant désigner:

Fryderyk, prénom polonais
Fryderyk, récompense musicale polonaise
Kolonia Fryderyk, localité polonaise de Silésie